Oratorio del Santissimo Crocifisso a Cagliari
 Oratorio del Santissimo Crocifisso a Giuncarico
 Oratorio del Santissimo Crocifisso a Incisa in Val d'Arno
Oratorio del Santissimo Crocifisso a Pelago
Oratorio del Santissimo Crocifisso a Pitigliano
Oratorio del Santissimo Crocifisso a Roccalbegna
Oratorio del Santissimo Crocifisso a San Romano in Garfagnana
 Oratorio del Santissimo Crocifisso di Fontelucente a Fiesole
 Oratorio del Crocifisso a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Crocifisso
 Santuario del Santissimo Crocifisso